Tokelau puede referirse a:

 Tokelau, un territorio de Nueva Zelanda en Oceanía.
 Idioma tokelauano, una lengua austronesia hablada en Tokelau, Samoa Americana, Nueva Zelanda y los Estados Unidos.
 Tokelau (Tuvalu), un pequeño pueblo en Nanumaga (Tuvalu).